Jurij Tepeš (ur. 14 lutego 1989 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski. Reprezentant klubu SD Dolomiti.

Jest synem Mirana Tepeša i bratem Anji Tepeš.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 2005/2006 podczas konkursu w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął 35. miejsce. W sezonie 2007/2008 zdobył swoje pierwsze pucharowe punkty, zajmując 24. miejsce w Villach.

W Planicy w 2011 roku podczas odwołanej serii próbnej przed konkursem indywidualnym skoczył 210,5 metra, co było wówczas jego najdłuższym w karierze skokiem. Podczas konkursu drużynowego na skoczni im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie w 2012 roku pobił swój rekord życiowy o 7,5 metra. Podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Vikersund poprawił dotychczasowy rekord, skacząc 235,5 metra. W 2015 roku w Planicy ustanowił swój nowy rekord życiowy skokiem na 244. metr.

3 marca 2012 roku podczas drugiej serii konkursu drużynowego na skoczni K-90 w Lahti skoczył 101 metrów i poprawił dotychczasowy rekord skoczni Janne Ahonena (98,5 m).

3 lutego 2013 po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. W zawodach na mamuciej skoczni w Harrachovie zajął 3. pozycję. W poprzednim konkursie rozgrywanym tego samego dnia oddał skok na 220 metrów, którego nie ustał. Gdyby nie to, ustanowiłby nowy rekord obiektu. 24 marca 2013 zwyciężył w kończącym sezon konkursie w Planicy, co było jego pierwszym zwycięstwem w karierze.

W czerwcu 2020 roku ogłosił zakończenie kariery zawodniczej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Tepeša na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Tepeša na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Tepeša na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Tepeša na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy olimpijczycy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Lublanie